Indie:
 Ittige – wioska

Szwajcaria:
 Ittige – szwajcarska nazwa gminy Ittigen

Zobacz też:
 Ittig